Kaukasus steht für:

 Kaukasus, ein Gebirge in Asien
 Großer Kaukasus, die größte Gebirgskette im Kaukasus
 Kleiner Kaukasus, ein Abschnitt der nordanatolisch-nordiranischen Kettengebirge
 eine Region in Asien, siehe Kaukasien
 Nordkaukasus, auch Ciskaukasien
 Südkaukasus, auch Transkaukasien
 Kaukasus (Wisent), ein Wisentbulle, der als Begründer der Flachland-Kaukasus-Linie gilt
 Reichskommissariat Kaukasien, ein geplantes Besatzungsgebiet des Großdeutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg
 Neos Kafkasos (‚Neu-Kaukasus‘), ein Dorf in Griechenland

Caucasus steht für:
 Caucasus Airlines, georgische Fluggesellschaft (2001–2004)
 Montes Caucasus, ein schroffer Gebirgszug auf dem Erdmond

Siehe auch:
 Alexandria am Kaukasus